Carouge est une commune suisse du canton de Genève.
 Carouge est une ancienne province du duché de Savoie.
 Les carouges sont des passereaux de la famille des Icteridae (notamment des genres Agelaius ou Xanthocephalus).
 Carouge, un arbre de la famille des Fabaceae.

Personnalités 
 Famille Carouge, facteurs d'orgues français des XVIIe et XVIIIe siècles. 
 Michel Carrouges, écrivain français du XXe siècle ;

Voir aussi
 Carrouge est une commune suisse du canton de Vaud.
 Carrouges est une commune française du département de l'Orne.

Homonymie de toponyme